Lábdano pode referir-se a:

 Ládano
 Cistus ladanifer subsp. ladanifer